muchobijka – przyrząd służący do zabijania much
 muchobijka – żargonowe określenie radzieckiej armaty z 1937 r.